Steinapiesting bezeichnet:

 Steinapiesting (Piesting), linker Zufluss der Piesting bei Gutenstein, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Steinapiesting (Gemeinde Gutenstein), Ortschaft von Gutenstein, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Steinapiesting, ehemalige Ortschaft von Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich